Виши може да се отнася за:

 Виши – град в Оверн, Франция
 Виши козметикс – козметична компания, притежавана от Л'Ореал
 Режим на Виши – политически режим във Франция (1940 – 1944)